En Pologne, Chwalęcice peut désigner :

 Chwalęcice, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Chwalęcice, un village dans la voïvodie de Lubusz.